289-я смешанная авиационная дивизия
 289-я штурмовая авиационная дивизия
 289-я истребительно-бомбардировочная авиационная дивизия
 289-я авиационная дивизия истребителей-бомбардировщиков
 289-я бомбардировочная авиационная дивизия
289-я стрелковая дивизия

 289-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — воинское соединение СССР, участвовавшее в Великой Отечественной войне. Сформирована в июле 1941 года, расформирована 19 сентября 1941 года.
 289-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — воинское соединение СССР, участвовавшее в Великой Отечественной войне. Сформирована в октябре 1941 года, расформирована в 1955 году.

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (250. - 299.)#289. divizija